Мацей (Матвей) Рыбинский (; , Славута, Речь Посполитая, — , Париж, Франция) — польский генерал, последний руководитель восстания 1830—1831 годов. Обвинялся в переговорах о капитуляции с генералом Паскевичем. Участник наполеоновских войн (1809—1814) и Польского восстания (1830-1831).

Биография 
В 1805 вступил в армию Наполеона. Служил адъютантом у будущего маршала Луи Габриэля Сюше, с 1807 — в армии Варшавского герцогства.

Участник Наполеоновских войн: с Австрийской империей (1809), с Россией (1812—1813) . Отличился в сражениях под Смоленском, Малоярославцем, битве народов. Под Лейпцигом был взят в плен.

В 1815—1831 служил в чине майора в вооруженных силах Царства Польского. В ноябре 1830 активно поддержал начало польского восстания. В 1831 участвовал в сражении под Остроленкой.

В сентябре 1831 стал генералом и возглавил силы польских мятежников.

В ноябре того же года был обвинен в переговорах о капитуляции с генералом Паскевичем. Во главе 20-тысячной армии перешел границу с Пруссией.

После подавления восстания жил в эмиграции в Париже. В 1843 г. основал среди польских эмигрантов Военную партию (). Оставил «Записки» о времени польского ноябрьского восстания.

Похоронен на Кладбище Монмартр.

Галерея

Литература 
 Mirosław Krajewski, Usque ad finem. Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na ziemi dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2011, ss. 205.

Ссылки 
  Powstanie listopadowe 

Участники Наполеоновских и Революционных войн
Польские повстанцы 1830 года
Генералы Польши
Похороненные на кладбище Монмартр